dawne gminy:
 gmina Konary – dawna gmina wiejska, powiat radomszczański, woj. łódzkie
 gmina Konary – dawna gmina wiejska, powiat grójecki, woj. warszawskie